Molare peut désigner :
 Molare, une commune italienne du Piémont en Italie ;
 Molare, un chanteur ivoirien.